Lampa peut désigner :
 
 LAMPA, Laboratoire Arts et Métiers ParisTech d'Angers
 Lampa, localité du Congo-Kinshasa
 Lampa, ville du Pérou
 province de Lampa, au Pérou
 Lampa, commune du Chili
  Lampa, mensuel polonais
 Lampa un rappeur originaire de Nantes

Homonymie de toponyme